

Населені пункти та їхні частини
 Пуща — село в гміні Венцборк Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства.
 Пуща — село в гміні Жмудь Холмського повіту Люблінського воєводства.
 Пуща — село в гміні Росьцишево Серпецького повіту Мазовецького воєводства.
 Пуща — частина села Татар у гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства.
 Пуща — частина села Барвалд-Ґурни в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства.
 Пуща — осада в гміні Шліхтинґова Всховського повіту Любуського воєводства.
 Пуща — лісова осада в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства.



Вітебська область 
 Пуща — село у Вітебському районі.
 Пуща — село в Городоцькому районі
 Пуща — село в Ушацькому районі.
 Пуща — село в Шумілінському районі.

Гомельська область 
 Пуща — селище в Буда-Кошельовському районі.

Мінська область 
 Пуща — село Задор'євської сільської ради Логойського району.
 Пуща — село Октябрської сільської ради Логойського району.
 Пуща — село в Пуховицькому районі.

Могильовська область 
 Пуща — колишнє селище в Бєлиницькому районі.
 Пуща — село в Могильовському районі.

Пуща — село в Питаловському районі Псковської області.

Інше 
 Пуща — польський футбольний клуб зі Сувалків.

Див. також 
 Пуща-Водиця (значення)
 Біловезька пуща (значення)
 Пуща 1 — село в Поставському районі Вітебської області Білорусі.
 Пуща-1 — село в Питаловському районі Псковської області Росії.
 Пуща-2 — село в Питаловському районі Псковської області Росії.
 Шлях-Пуща — деревня в Березівському районі Берестейської області Білорусі.
 Велика Пуща — село в Полоцькому районі Вітебської області Білорусі.
 Мала Пуща — село в Полоцькому районі Вітебської області Білорусі.
 Липичанська Пуща — село в Дятловському районі Гродненської області Білорусі.
 Пуща-Марянська — сільська гміна в Жирардовському повіті Мазовецького воєводства Польщі.

Примітки